Алекса́ндр Верби́цкий:
 Вербицкий, Александр Дмитриевич (1904—1950) — советский военный, государственный и партийный деятель, генерал-директор морского флота I-го ранга. 
 Вербицкий, Александр Евгеньевич (род. 1937) — советский и украинский государственный и политический деятель.
 Вербицкий, Александр Евлампиевич (1917—1956) — Герой Советского Союза.
 Вербицкий, Александр Матвеевич (1875—1958) — архитектор.